Carré noir peut désigner : 
une collection de littérature policière : Carré noir 
des œuvres d'art du peintre Kasimir Malevitch : 
Carré noir 
Carré noir sur fond blanc ou Quadrangle
un film russe de 1992 : Le Carré noir